Исто́ма:

 Истома — чувство приятной расслабленности.
 Истома — русское имя славянского происхождения.
 Истома — новгородский ересиарх.
 Истома Григорьев — русский дипломат XV века, возглавил посольство, направленное в 1496 году Великим князем Иваном III в Данию.
 Истома Пашков — деятель Смутного времени.
 Истома Шевригин — русский дипломат XVI века.

См. также 
 Истомка

Древнерусские мужские имена
Мужские имена
Некалендарные имена